! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 161001–161100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 161101–161200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 161201–161300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 161301–161400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 161401–161500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 161501–161600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 161601–161700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 161701–161800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 161801–161900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 161901–162000 [ editare]

Lista planetelor minore (161001-162000)